Adam i Ewa – postacie biblijne

Sztuka  
 Adam i Ewa – rysunek Leonarda da Vinci
 Adam i Ewa – obrazy Albrechta Dürera
 Adam i Ewa – miedzioryt Albrechta Dürera
 Adam i Ewa – obraz Tycjana
 Adam i Ewa – obraz Lucasa Crancha Starszego
 Adam i Ewa – obraz Hansa Memlinga

Kinematografia 
 Adam i Ewa – serial telewizyjny

Inne 
 Adam i Ewa – balet Hildinga Rosenberga